Gstaudach ist der Ortsname von

 Gstaudach (Altdorf), Ortsteil des Marktes Altdorf, Landkreis Landshut, Bayern
 Gstaudach (Böbrach), Ortsteil der Gemeinde Böbrach, Landkreis Regen, Bayern